Roben steht für:

 Roben (Gera), Stadtteil von Gera, Thüringen
 Rōben (689–773), japanischer Mönchsgelehrter

Siehe auch:
 Robben (Begriffsklärung)
 Robe (Begriffsklärung)
 Röben